Le patronyme Pierlot, Pierloz, Pierlotte, Pierloot, Pirlotte  ou  est une forme de Pierre.

Patronyme 

 Claudie Pierlot (1947-2009), styliste française ;
 Denis Pierlot, un violoniste et compositeur français
 Francis Pierlot (1875-1955), acteur américain d'ascendance française ;
 Hubert Pierlot (1883-1963), homme politique belge ;
 Norbert Pierlot (1919-1979), acteur et céramiste français
 Pierre Pierlot (1921-2007) hautboïste français et le père du flûtiste Philippe Pierlot.
 Philippe Pierlot (?-), fils de Pierre Pierlot, flûtiste français ;
 Philippe Pierlot (1958-), violiste et chef d'orchestre belge.

Nom ou prénom ? 
 Pierlot, peintre français du

Références